Le Tournoi de Miami 1989 s'est déroulé du 20 mars au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 On note l'absence de Stefan Edberg (3 mondial) et de Boris Becker (5).
 Thomas Muster est victime d'un accident de la route après avoir remporté sa demi-finale face à Yannick Noah. Il est blessé au genou et doit déclarer forfait pour la finale. Pour remplacer la finale, un match exhibition est organisé entre Jakob Hlasek et Ivan Lendl.
 Ivan Lendl remporte le tournoi en simple pour la seconde fois après son titre en 1986. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Jakob Hlasek et Anders Järryd s'imposent en finale face à Jim Grabb et Patrick McEnroe sur abandon. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final 
Victoire en 3 sets gagnants à partir des quarts de finale.

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1989 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1989
Tennis aux États-Unis en 1989
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1989
Tennis en avril 1989